Château de Combettes (Estables)
 Château de Combettes (Ribennes)